Toyota Sprinter (, Тойота Спринтер) — компактный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2001 годы. Первые два поколения представляли собой трёхдверное купе на базе платформы Toyota Corolla. Третье и последующие поколения получили развитие в других видах кузова:
 Toyota Sprinter (фастбэк, начиная с 3-го поколения - компактный седан)
 Toyota Sprinter Trueno (трёхдверное купе)
 Toyota Sprinter Cielo (пятидверный лифтбэк)
 Toyota Sprinter Carib (универсал)
 Toyota Sprinter Marino (пятидверный хардтоп на базе Toyota Corolla Ceres)
Автомобили продавались на японском внутреннем рынке. Однако, были проекты сотрудничества с General Motors, что как следствие привело к производству дочерней компанией NUMMI таких моделей на базе Toyota Sprinter как:
 Chevrolet Nova (1984 - 1988) США
 Geo Prizm (1988 - 1997) США
 Chevrolet Prizm (1997 - 2002) США
 Holden Nova (1989 - 1996) Австралия, производство United Australian Automobile Industries
Также некоторые модели были адаптированы и для европейского рынка. Например модель пятого поколения Toyota Sprinter Carib AL25G выпускалась под названием Toyota Tercel 4WD. Модель шестого поколения - Toyota Sprinter Cielo AE92 имела адаптированный вариант в виде переименованной Toyota Corolla Liftback. Причиной переименования автомобиля стало то, что уже присутствовала модель Mercedes-Benz Sprinter.

Первые четыре поколения автомобиля выпускались с задним приводом и продольным расположением двигателя, а пятое и последующие с передним, либо с постоянным полным приводом и поперечным расположение двигателя, однако, Toyota Sprinter Trueno AE86 сохраняла задний привод и была последним заднеприводным автомобилем этого семейства. У полноприводных модификаций имелась возможность включения блокировки центрально дифференциала раздатки с соответствующей кнопки, что повышало проходимость и комфорт.

Всё семейство автомобилей прекратило выпускаться в 2001 году в виду пересмотрения концерном Toyota модельного ряда. Новая платформа автомобиля Toyota Corolla E140 послужила основой для нового семейства автомобилей: Toyota Allex и Toyota Voltz, которые заменили собой Toyota Sprinter.

Первое поколение, E10 
Первое поколение Toyota Sprinter появилось в марте 1968 года, в качестве версии первого поколения Toyota Corolla в кузове фастбэк. Это было единственное поколение со словом «Corolla» в названии.

Как и другие автомобили Corolla, Sprinter получил двигатель Toyota K, объёмом в 1077 см³, в сентябре 1969 года увеличенный до объёма 1077 см³ (3K).

Второе поколение, E20 
В мае 1970 года, бала представлена модель второго поколения в кузове купе.

В сентябре 1970 года двигатель 3K был дополнен двигателем T, объёмом 1407 см³. В марте 1972 года некоторые рынки получили двигатель 2T, объёмом 1588 см³. Автомобиль, оснащённый двигателем 2T-G с двумя распределительными валами был известен как Sprinter Trueno.

Третье поколение, E41-47 
В 1974 году стартовало третье поколение Sprinter на базе купе Toyota Corolla третьего поколения. Были представлены 2-дверный купе, 4-дверный седан и лифтбэк. Различия между Corolla и Sprinter были в основном косметическими. Седаны получили объемную, вертикальную решетку радиатора, в то время как у купе и лифтбека был более аэродинамический дизайн передней части.

Corolla получили коды E30-38, а Sprinter - соответствующие коды E41-47.

Четвертое поколение, E70 
Sprinter 1979 года в новой версии представлен также в кузове купе, 2-х, 4-дверным седаном и хэтчбеком.

Ссылки 
 AE82 Chevrolet Nova — обзор и статья 

Sprinter